Ratinapeut signifier:

 Ratina, une localité en Serbie
 Ratina, un quartier de Tampere en Finlande
 Ratina un centre commercial de Tampere en Finlande